Dimić oder Dimic ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Dimić (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Luka Dimic (* 1986), deutsch-kroatischer Schauspieler
 Milan Dimić (1933–2007), serbisch-kanadischer Literaturwissenschaftler